Жанатекес () — село в Райымбекском районе Алматинской области Казахстана. Входит в состав Текесского сельского округа. Код КАТО — 195869200.

Население 
В 1999 году население села составляло 442 человека (219 мужчин и 223 женщины). По данным переписи 2009 года, в селе проживало 505 человек (252 мужчины и 253 женщины).

Топографические карты

Примечания 

 

 

 
Населённые пункты Райымбекского района